Die Campeonato Brasileiro Série B 2007 war die 28. Spielzeit der zweiten Fußballliga Brasiliens.

Teilnehmer 
Die Teilnehmer waren:

Saisonverlauf 
Der Wettbewerb startete am 11. Mai 2007 in seine Saison und endete am 24. November 2007. Die Meisterschaft wurde vom nationalen Verband CBF ausgerichtet. Am Ende der Saison konnte der Coritiba FC die Meisterschaft feiern.

Die vier Besten stiegen in die erste Liga 2008 auf. Die vier schlechtesten stiegen in die Série C 2008 ab. Dem Marília AC wurden am Saisonende sechs Punkte abgezogen. Der Klub hatte am dritten Spieltag, zuhause gegen den Avaí FC, den Spieler Leandro Camilo irregulär eingesetzt. Ohne den Punktabzug hätte Marília genauso viel Punkte erreicht wieder der Tabellenvierte, hätte den vierten Platz aber wegen weniger Siegen verfehlt.

Tabelle 

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Zusammenfassung auf rsssfbrasil.com
 Zusammenfassung auf bolanaarea.com
 Zusammenfassung auf fussballzz.de

Einzelnachweise 
 

2007
Fußballsaison 2007